Кальбах:

 Кальбах — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Кальбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Кальбах (приток Нидды) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Кальбах (приток Рувера) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.